Префектура Міяґі
 Повіт Міяґі